Форшт () — чешская фамилия.

Известные носители 
  (1850—1929) — австро-венгерский журналист и политик, министр торговли Цислейтании (1906—1907).
  (род. 1924) — чехословацкий экономист и политик, депутат Чешского национального совета (1969) и Палаты наций (1969).
  (род. 1983) — чешский футболист, обладатель Суперкубка Словакии в составе клуба «Слован» (2014).
  (род. 1965) — чешский велогонщик, чемпион Чехословакии (1991) и Чехии (1993) по велокроссу.

См. также